Pistre steht für:

 Pistre (Hettingen), Ortsteil der Landstadt Hettingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Pistre (Langenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Pistre ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pistre (* 1941), französischer Politiker
 Henri Pistre (1900–1981), französischer Priester und Rugbyspieler
 Marcel Pistre (1917–1987), französischer bildender Künstler